Готч () — английская фамилия. Известные носители:

 Готч, Карл (1924–2007) — псевдоним немецко-американского рестлера Карела Истаса
Готч, Томас Купер (1854–1931) — английский художник — постимпрессионист, символист и прерафаэлит
 Готч, Фрэнк (1878–1917) — американский рестлер немецкого происхождения